Reino de Lunda, antigo reino no que hoje é parte de Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia;
 Lundas, povo que habita porções do território angolano;
 Língua lunda.

Localidades
Lunda é também uma região a nordeste de Angola, actualmente subdividida em duas províncias:
 Lunda Norte
 Lunda Sul

Desambiguação
Desambiguações de topônimos